Haller Straße ist der Name folgender Straßen:

 Haller Straße (Gütersloh)
 Haller Straße (Innsbruck)
 Haller Straße (Wolpertshausen)
 Haller Straße (Wüstenrot)